Ёрга — название ряда географических объектов в Архангельской и Вологодской областях:

 Ёрга — река в Верхнетоемском районе Архангельской области, правый приток реки Северная Двина.
 Ёрга — река в Приморском районе Архангельской области, впадает в Белое море.
 Ёрга — гора в Приморском районе Архангельской области.
 Ёрга — посёлок в Приводинском городском поселении Котласского района Архангельской области.
 Ёрга — станция на территории Ломоватского сельского поселения Великоустюгского района Вологодской области.
 Ёрга — бывшее название села Воскресенское в Череповецком районе Вологодской области.

См. также 

 Верхняя Ёрга
 Нижняя Ёрга
 Ергаки
 Йорга